Příjmení Kočandrle nosí více osobností:

 Jiří Kočandrle (* 1964) –  český politik
 Jiří Kočandrle (architekt) (* 1941) –  český architekt a designér
 Josef Kočandrle (1890–1941) –  československý politik
 Vladimír Kočandrle (1933–2017) – československý kardiovaskulární a transplantační chirurg
 Vladimír Kočandrle ml. (* 1961) –  český skladatel, textař a podnikatel
 Milada Kočandrlová –  česká matematička a pedagožka
 Zdeňka Kočandrlová-Moutelíková (* 1934) –  československá hráčka basketbalu